Sieben Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Danae, der Name geht auf Danaë aus der Griechischen Mythologie zurück:

 Die erste HMS Danae (1759) war ein 38-Kanonen-Schiff, das 1759 von den Franzosen erbeutet und 1771 abgewrackt wurde.
 Die zweite HMS Danae (1779) war eine Fregatte der 5. Klasse, das 1779 als Prise den Franzosen abgenommen und 1797 verkauft wurde.
 Die dritte HMS Danae (1798), ein 20-Kanonen-Schiff der 6. Klasse, wurde 1798 von den Franzosen erobert und ging 1800 nach einer Meuterei der Besatzung wieder in französischen Besitz zurück.
 Die vierte HMS Danae (1867), eine Schrauben-Korvette der Eclipse-Klasse, wurde seit 1886 als Hulk genutzt und 1906 veräußert.
 Die fünfte HMS Danae (D44) war ein 1918 vom Stapel gelaufener Leichter Kreuzer der Danae-Klasse, der im Zweiten Weltkrieg als ORP Conrad der polnischen Marine diente und 1948 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die sechste HMS Danae war als Zerstörer der Battle-Klasse, später dann als Zerstörer der Daring-Klasse geplant, wurde jedoch nicht gebaut.
 Die siebente HMS Danae (F47) war eine Fregatte der Leander-Klasse, die 1965 vom Stapel lief und 1991 an Ecuador verkauft wurde, wo sie unter dem Namen Moran Valverde im Einsatz war.

Literatur 
 

Danae